Les Agriolimacidae sont une famille de limaces de petite taille (moins de  en général) dont certains représentants causent de sérieux dégâts dans les jardins et les cultures. Les agriolimacidés sont très proches des limacidés, auxquels certaines classifications les rattachent d'ailleurs. Au plan morphologique, ils s'en distinguent notamment par le fait que la carène dorsale, beaucoup plus réduite, retombe sur l'extrémité de la queue.

Genres 

 Deroceras Rafinesque, 1820
 Furcopenis Castillejo & Wiktor, 1983
 Krynickillus Kaleniczenko, 1851
 Mesolimax Pollonera, 1888

Liens externes